Íþróttafélagið Þór Akureyri – islandzki klub sportowy z siedzibą w mieście Akureyri leżącym na północy Islandii. W klubie działają sekcje piłki nożnej i Taekwondo. Drużyna piłkarska gra w 1. deild.

Europejskie puchary

Bilans ligowy od sezonu 1976

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Islandzkie kluby piłkarskie
Kluby taekwondo
Akureyri
Kluby piłkarskie założone w 1915